Nettelhorst (buurtschap), een buurtschap in de gemeente Lochem
 Nettelhorst (geslacht), een adellijke familie uit Westfalen
 Nettelhorst (havezate), een rijksbeschermde historische buitenplaats, bij de genoemde plaat
 Van Nettelhorst, een tak van de adellijke familie Van Heeckeren